.aq pode ser:
 .aq é o ccTLD (country code Top Level Domain) da Antártica, usado para formar endereços da internet (ver Lista de TLDs).
 ''AdventureQuest- um jogo online.

Desambiguações de siglas